Sargasso Sea (Mar dei Sargassi in lingua inglese) può indicare:

Musica 
 Sargasso Sea – album di John Abercrombie e Ralph Towner del 1976
 Sargasso Sea – album dei Pram del 1995

Pagine correlate 
 Wide Sargasso Sea